Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1934 го́да  () — 14-й чемпионат Латвии по футболу, восьмой под названием «Высшая лига».

Турнирная таблица

Ссылки 
 История статистики на сайте RSSSF 

1934
Футбол в Латвии в 1934 году